En linguistique, l'homographie est un cas particulier d'homonymie ;
 En mathématique,  une homographie est une application projective bijective, on parle de  fonction homographique en dimension 1.